Odèon (edifici)
 Odèon de Pèricles
 Odèon de Cartago
 Odèon d'Herodes Àtic
 Théâtre de l'Odéon (París)
 Théâtre de l'Odéon (Marsella)
 Odéon (Nimes)
 Teatre Odeon de Barcelona
 Odèon (Canet de Mar)
 Teatro Odeón (Buenos Aires)
 Odeon Tiyatrosu (Istanbul)
 Teatro Odeón, antic nom del Teatro Calderón (Madrid)
 Teatrul Odeon (Bucarest)
 Odéonteatern, d'Estocolm (Suècia)
 Odeon Records marca discogràfica